Дмитрий Юрьевич Романов (12 марта 1985, Бронницы, Московская область) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник ГУОР Бронницы. Свою карьеру начал в родном городе. С 2004 по 2008 год выступал за ряд команд Второго дивизиона зоны «Запад»: «Волга» (Тверь), «Нара-Десна» (Наро-Фоминск), «Спартак» (Кострома) и ФК «Реутов».

В 2008 году провел 3 игры за клуб белорусской Высшей лиги «Сморгонь».

В 2009 году играл за московское «Торпедо» в ЛФК.

Достижения 
  Бронзовый призёр Второй дивизиона зоны «Запад» (2): 2004, 2006.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Нара»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Реутов»